Bogdanow (männliche Form, ; englische Transkription und im südslawischen Raum: Bogdanov) bzw. Bogdanowa oder Bogdanova (weibliche Formen) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Bogdanow (1873–1928), russischer Philosoph, Arzt und utopischer Schriftsteller

 
 Anna Andrejewna Bogdanowa (* 1984), russische Siebenkämpferin
 
 Dmitri Anatoljewitsch Bogdanow (* 1979), russischer Mittelstreckenläufer
 Igor und Grichka Bogdanov (1949–2021/22), französische Physiker
 Ivan Bogdanov (* 1980), serbischer Hooligan und Rechtsextremist
 Iwan Wassiljewitsch Bogdanow (* 1974), russischer Biathlet
 Jewgeni Bogdanow (1952–2010), ukrainischer Schachkomponist
 Julija Alexejewna Bogdanowa (* 1964), russische Schwimmerin
 Juri Alexandrowitsch Bogdanow (* 1972), russischer Pianist und Hochschullehrer
 Krassimira Bogdanowa (1949–1992), bulgarische Basketballspielerin
 Leonid Alexandrowitsch Bogdanow (* 1927), sowjetischer Fechter
 Ljudmila Jurjewna Bogdanowa (* 1983), russische Judoka
 Margarita Bogdanowa (* 1972), russische Ruderin
 Martin Bogdanov (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Martin Bogdanow (* 1986), bulgarischer Biathlet
 Michael Bogdanov (1938–2017), britischer Regisseur
 Michail Alexandrowitsch Bogdanow (1914–1995), sowjetischer Szenenbildner und Artdirector
 Nadeschda Bogdanowa (* 1994), kasachische Siebenkämpferin
 Nadeschda Konstantinowna Bogdanowa (1836–1897), russische Ballerina
 Nikita Alexejewitsch Bogdanow (1931–2003), russischer Geologe
 Nikolai Bogdanow (1906–1972), sowjetischer Autor
 Nikolai Petrowitsch Bogdanow-Belski (1868–1945), Maler der russischen Wanderer-Bewegung
 Petar Bogdanow (* 1948), bulgarischer Hochspringer
 Pjotr Alexejewitsch Bogdanow (1882–1938), sowjetischer Politiker
 Semjon Iljitsch Bogdanow (1894–1960), Marschall, Chef der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland
 Sergej Bogdanow (* 1983), usbekischer Ruderer
 Sergei Wassiljewitsch Bogdanow (1921–2017), sowjetischer Physiker
 Sofia Bogdanova (* 1979), deutsche Tänzerin und Tanzsporttrainerin

 Wadim Andrejewitsch Bogdanow (* 1986), russischer Handballtorwart
 Walentina Michailowna Litujewa geb. Bogdanowa (* 1930), sowjetische Leichtathletin
 Wladimir Leonidowitsch Bogdanow (* 1951), russischer Manager

Siehe auch:
 Bogdanovas
 Bogdanoff
 Bogdanovs